Malo (együttes), rock and roll együttes
 Malo (album), a Malo együttes albuma
 Malo (keresztnév)
 Malo (vezetéknév)

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Malo (Washington)

 Olaszország
 Malo, település Veneto régióban, Vicenza megyében